Firefly har flere betydninger:
 Firefly – en tv-serie
 Firefly (jolle) – en sejljolle
 Fairey Firefly, et britisk kampfly fra 2. verdenskig 
 Firefly (fastvingefly) – en slags fly